Arnocrinum är ett släkte av grästrädsväxter. Arnocrinum ingår i familjen grästrädsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grästrädsväxter
Arnocrinum